Il gruppo della kieserite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della kieserite 
 Cobaltkieserite
 Dwornikite
 Gunningite
 Kieserite
 Szmikite
 Szomolnokite

Note

Collegamenti esterni 
 

Kieserite